Список событий, связанный с литературой, произошедших в 1960 году.

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Сен-Жон Перс, «За возвышенность и образность, которые средствами поэзии отражают обстоятельства нашего времени».

СССР 
 Ленинская премия в области литературы:
 Михаил Шолохов, за роман «Поднятая целина»;
 Мирзо Турсун-Заде, за поэму «Хасан-арбакеш» и цикл стихотводений «Голос Азии»;
 Максим Рыльский, за стихотворные сборники «Далёкие небосклоны» и «Розы и виноград»

США 
 Пулитцеровская премия в категории художественное произведение, написанное американским писателем— Аллен Друри, «Совет и согласие»
 Пулитцеровская премия в категории драматического произведения для театра — Жером Вейдман, Джордж Эбботт, Джерри Бок и Шелдон Харник, Fiorello!
 Пулитцеровская премия в категории поэзия— Уильям Дьюит Снодграсс, сборник поэм «Игла в сердце»

Франция 
 Гонкуровская премия — Винтила Гория, «Бог родился в изгнании»
 Премия Ренодо — Альфред Керн, «Хрупкое счастье»
 Премия Фемина — Louise Bellocq, La Porte retombée

Книги

Романы 
 «Две недели в другом городе» — роман Ирвина Шоу.
 «Ищи себе пару» — роман Кингсли Эмиса.
 «Крестовый поход в небеса» — роман Пола Андерсона.
 «Кролик, беги» — роман Джона Апдайка.
 «Пленники в космосе» — научно-фантастический роман Джозефа Грина.
 «Спираль времени» — научно-фантастический роман Георгия Мартынова.
 «Убить пересмешника» — роман Харпер Ли.
 «Цивилизация Статуса» — научно-фантастический роман Роберта Шекли.

Малая проза 
 «Приключение рождественского пудинга» — сборник рассказов Агаты Кристи.
 «Только для Ваших глаз» — сборник рассказов Яна Флеминга.

Поэзия 
 «Письмо к свету» () — сборник стихов Ролфа Якобсена.

Перевод 
«Жизнь взаймы» — роман немецкого писателя Э. М. Ремарка переведён на русский язык Л. Б. Чёрной и издан Издательством иностранной литературы.

Родились 
 19 февраля — Хелен Филдинг, английская писательница.
 21 мая — Джон О’Брайен, американский писатель.
 10 ноября — Нил Гейман, английский писатель-фантаст.
 Иоана Пырвулеску, румынская писательница.

Скончались 
 2 января –  Уго Бернаскони, итальянский писатель-сатирик (род.в 1874).
 4 января — Альбер Камю, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (родился в 1913).
 12 января — Шют Невилл, английский писатель (родился в 1899).
 30 мая — Борис Пастернак, русский, советский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (родился в 1890).
 4 сентября — Ричард Райт, американский писатель (родился в 1908).
 10 сентября — Фёдор Панферов, советский писатель (родился в 1896).
 13 сентября — Хуршид Шамсутдин, узбекский советский поэт, драматург (родился в 1892).